

Localidades
Plum City
Plum Branch
Plum Grove
Plum Springs
Plum (Pensilvânia)

Outros
Kakadu plum

Ou ainda:
Plum. - abreviação de Charles Plumier

Desambiguação